Miejscowości w USA:
 Big Spring – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Washington
 Big Spring – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Howard
 Big Spring – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Montgomery

Gminy w USA:
 Big Spring (ang. Big Spring Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Big Spring (ang. Big Spring Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Big Spring (ang. Big Spring Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca